Peder Villadsen syftar på bland andra: 

Peder Villadsen (borgmästare) (död 1539), dansk kunglig sekreterare och borgmästare i Köpenhamn.
Peder Villadsen (biskop) (1610-1673), dansk präst, som arbetade för enväldet 1660, sedan biskop i Viborg